Żeleznogorsk – miasto w Rosji, w obwodzie kurskim
 Żeleznogorsk – miasto w Rosji, w Kraju Krasnojarskim